Grad u Danskoj:
 Brønderslev, grad u regiji Sjeverni Jutland

Općina u Danskoj:
 Brønderslev (općina), općina u regiji Sjeverni Jutland